Topaze (franz. Topas) steht für:

Kunst:
 Topaze (Theaterstück), Theaterstück von Marcel Pagnol (1928)
 Topaze (1933, Frankreich), französischer Film von Louis J. Gasnier 
 Topaze (1933, USA), US-amerikanischer Film von Harry d’Abbadie d’Arrast 
 Topaze (1936), französischer Film von Marcel Pagnol 
 Topaze (1951), französischer Film von Marcel Pagnol 

Schiffe:
 Topaze (1751), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1791), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1805), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1823), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1844), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1870), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1891), französisches Kriegsschiff
 Topaze (1917), französisches Kriegsschiff
 Topaze, französisches U-Boot der Émeraude-Klasse (1906)

Sonstiges:
 Topaze (Rakete), französische Höhenforschungsrakete

Siehe auch:
 Topas (Begriffsklärung)